Józefów ist der polnische Name folgender Orte:

 Józefów (Powiat Biłgorajski), einer Stadt in der Woiwodschaft Lublin
 Józefów (Powiat Otwocki), einer Stadt in der Woiwodschaft Masowien
 Józefów (Chocz), ein Dorf in der Woiwodschaft Großpolen
 Józefów nad Wisłą, einer Stadt in der Woiwodschaft Lublin
 Josefsgrund, eines Dorfes in der Woiwodschaft Opole
 Jossypiwka (Tscherwonohrad), eines Dorfes in der Oblast Lwiw
Siehe auch:
 Josefov
 Józefków